Люциферины (от  — букв. «несущий свет, светоносный») — класс светоизлучающих веществ, обнаруженных в организмах, способных к биолюминесценции.

Типы люциферинов 
Люциферины представляют собой небольшие молекулы, служащие субстратом для соответствующих ферментов — люцифераз. Люциферины окисляются в присутствии люциферазы с образованием оксилюциферина и излучают энергию в виде света. Существует несколько основных типов люциферинов:

 Люциферин светлячка. Производное бензотиазола.

 Люциферин моллюсков Latia neritoides. Сложный эфир непредельного спирта.

 Бактериальный люциферин содержит восстановленный рибофлавин-фосфат.

 Люциферин динофлагеллят (простейших) — производное хлорофилла. Именно он приводит к явлению свечения (фосфоресценции) океана. Похожий люциферин найден у мелких морских ракообразных.

 Варгулин — имидазолопиразин, обнаружен у ракушковых и некоторых глубоководных рыб.

 Целентеразин обнаружен у радиолярий, ктенофор, книдарий, кальмаров, копепод, щетинкочелюстных, рыб и креветок. Является светоиспускающим компонентом белков экворина и обелина. Производное имидозопиразина.

 Люциферин грибов. Производное пирона.

Ссылки 
 University of California at Santa Barbara article основные типы люциферинов.

Биолюминесцентные соединения